

Итоговые таблицы

Группа А

Группа В

Плей-офф

Первый раунд 
5 мая
 Космос — Тре Пенне — 1:4
 Ла Фиорита — Фаэтано — 1:1 (2:4 пен.)

Второй раунд 
9 мая
 Космос — Ла Фиорита — 1:0
10 мая
 Тре Пенне — Фаэтано — 2:1

Третий раунд 
11 мая
 Либертас — Тре Фиори — 1:1 (5:3 пен.)
14 мая
 Фаэтано — Космос — 1:2

Четвёртый раунд 
16 мая
 Либертас — Тре Пенне — 1:1 (3:2 пен.)
18 мая
 Тре Фиори — Космос — 0:0 (6:5 пен.)

Полуфинал 
23 мая
 Тре Пенне — Тре Фиори — 2:1

Финал 
29 мая
 Либертас — Тре Пенне — 0:1 (Маттео Валли, 79)

Лучшие бомбардиры 
Fonte: UEFA.com

 12 голов
  Кристиан Рубен Менин (Космос)
 11 голов
  Симон Парма (Ла Фиорита)
 10 голов
  Марко Касадей (Космос)
  Марко Уголини (Сан-Джованни)
  Джанлука Морелли (Либертас)
 9 голов
  Энрико Кибелли (Тре Пенне)
  Денис Иенкинелла (Фьорентино)
  Элтон Шабани (Фольгоре/Фальчано)
 8 голов
  Марко Фантини (Либертас)
  Паоло Монтанья (Космос)
  Франческо Вироли (Фаэтано)
  Николо Зеннаро (Либертас)
  Маттео Валли (Тре Пенне)
  Франческо Перротта (Ла Фиорита)

Статистика 
Группы А и В

 Больше всех побед: Тре Фиори (15)
 Меньше всех поражений: Тре Фиори (1)
 Больше всех забитых голов: Тре Фиори (44 gol fatti)
 Меньше всех пропущенно голов: Тре Фиори (14 gol subiti)
 Лучшая разница голов: Тре Фиори (+30)
 Больше всех ничьих: Либертас и Ювенес/Догана (9)
 Меньше всех ничьих: Фаэтано, Мурата, Пеннаросса, Доманьяно, Тре Пенне, Виртус, Фьорентино и Фольгоре/Фальчано (3)
 Меньше всех побед: Фольгоре/Фальчано e Доманьяно (2)
 Больше всех поражений: Доманьяно (16)
 Меньше всех забитых мячей: Доманьяно (11)
 Больше всех пропущенных мячей: Доманьяно (45)
 Худшая разница голов: Доманьяно (-34)
 Результативный матч: Тре Пенне — Фьорентино 6-2 (8)
 Самая крупная победа: Фьорентино — Ла Фиорита0-7, Фьорентино — Фаэтано 7-0 (7)
 Самый результативный тур: 26 (3ª тур)
 Самый не результативный тур: 11 (19ª тур)

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольного союза Сан-Марино
 Чемпионат Сан-Марино

2011/2012
2011 год в Сан-Марино
Сан-Марино
2012 год в Сан-Марино